Mraz ou Mráz est un nom porté par plusieurs personnes :
 George Mraz, né Jiří Mráz (1944-2021), contrebassiste de jazz et saxophoniste tchèque, membre du groupe d'Oscar Peterson,
 Gustáv Mráz (1934-), ancien joueur de football slovaque, attaquant international tchécoslovaque,
 Jason Mraz (1977-), auteur-compositeur guitariste et chanteur américain,
 Peter Mráz (1975-), ancien footballeur slovaque,
 Patrik Mráz (1987-), footballeur slovaque.

Voir aussi 
 Beneš-Mráz, constructeur aéronautique tchécoslovaque disparu,
 Beneš-Mráz Beta, famille d'avions de sport et de tourisme produits durant l'entre-deux-guerres en Tchécoslovaquie,
 Beneš–Mráz Bibi, avions légers tchécoslovaques de sport et de tourisme de l'entre-deux-guerres,
 et autres avions du même constructeur.

Homonymie de patronyme